

Sigle 
 Gruppo Torinese Trasporti – azienda di trasporto pubblico di Torino (Italia)

Codici 
 GTT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Georgetown (Australia)

Altro 
 gtt. – abbreviazione di Guttae, gocce, usata nelle prescrizioni mediche